Термин фактор има више значења.

 Фактор производње
 Транскрипциони фактор
 Фактор раста
 Генерални фактор
 X Фактор